Karguéri steht für:

 Karguéri (Bouné), Dorf in der Gemeinde Bouné in Niger
 Karguéri I, Dorf in der Gemeinde Gueskérou in Niger, siehe Déwa Karguéri
 Karguéri II, Dorf in der Gemeinde Gueskérou in Niger, siehe Déwa Karguéri